Saint-Bonnet ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Bonnet, Gemeinde im Département Charente

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Bonnet-Avalouze, Département Corrèze
 Saint-Bonnet-Briance, Département Haute-Vienne
 Saint-Bonnet-de-Bellac, Département Haute-Vienne
 Saint-Bonnet-de-Chavagne, Département Isère
 Saint-Bonnet-de-Chirac, Département Lozère
 Saint-Bonnet-de-Condat, Département Cantal
 Saint-Bonnet-de-Cray, Département Saône-et-Loire
 Saint-Bonnet-de-Four, Département Allier
 Saint-Bonnet-de-Joux, Département Saône-et-Loire
 Saint-Bonnet-de-Montauroux, ehemalige Gemeinde im Département Lozère
 Saint-Bonnet-de-Mure, Département Rhône
 Saint-Bonnet-de-Rochefort, Département Allier
 Saint-Bonnet-de-Salendrinque, Département Gard
 Saint-Bonnet-de-Salers, Département Cantal
 Saint-Bonnet-de-Valclérieux, Département Drôme
 Saint-Bonnet-de-Vieille-Vigne, Département Saône-et-Loire
 Saint-Bonnet-des-Bruyères, Département Rhône
 Saint-Bonnet-des-Quarts, Département Loire
 Saint-Bonnet-du-Gard, Département Gard
 Saint-Bonnet-Elvert, Département Corrèze
 Saint-Bonnet-en-Bresse, Département Saône-et-Loire
 Saint-Bonnet-en-Champsaur, Département Hautes-Alpes
 Saint-Bonnet-la-Rivière, Département Corrèze
 Saint Bonnet-Laval, Département Lozère
 Saint-Bonnet-l’Enfantier, Département Corrèze
 Saint-Bonnet-le-Bourg, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Bonnet-le-Chastel, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Bonnet-le-Château, Département Loire
 Saint-Bonnet-le-Courreau, Département Loire
 Saint-Bonnet-le-Froid, Département Haute-Loire
 Saint-Bonnet-le-Troncy, Département Rhône
 Saint-Bonnet-lès-Allier, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Bonnet-les-Oules, Département Loire
 Saint-Bonnet-les-Tours-de-Merle, Département Corrèze
 Saint-Bonnet-près-Bort, Département Corrèze
 Saint-Bonnet-près-Orcival, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Bonnet-près-Riom, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Bonnet-sur-Gironde, Département Charente-Maritime
 Saint-Bonnet-Tronçais, Département Allier

Siehe auch:
  Saint-Bonnette
 Kanton Saint-Bonnet-en-Champsaur, Département Hautes-Alpes